Verschwörer bezeichnet:

 Personen, die sich heimlich zur Durchführung eines Vorhabens verbündet haben, siehe Verschwörung
 Verschwörer (1941), italienischer Film von Mario Bonnard
 Verschwörer (1949), britischer Film von Victor Saville
 Die Verschwörer, US-amerikanische Fernsehserie

Siehe auch